«Return» - o «The Return» - puede referirse a:

Cine 
 The Return (1916), película.
 The Return (1921), película dirigida por Fred Paul.
 The Return (1979), película yugoslava.
 The Return (1980), película protagonizada por Jan-Michael Vincent y Cybill Shepherd.
 The Return (2003), película rusa.
 The Return (2006), película protagonizada por Sarah Michelle Gellar.
 The Return (2007), película dirigida por Neil Burger.

Música 
 The Return (1985), álbum de Bathory.
 The Return (1987), álbum de Pat Martino.
 The Return (1998), álbum de Pharao.
 The Return (2006), álbum de Ruben Studdard.
 The Return (2002), álbum de Vanilla Fudge.
 The Return (2012), álbum de Shinhwa.

Miscelánea 
 The Return, objeto ficticio (cartas Clow) de Cardcaptor Sakura.